Дахновский — фамилия; имеет женскую форму Дахновская.
 Дахновский, Владимир Анатольевич (род. 1967) — украинский военачальник.
 Дахновский, Фёдор Тарасович (1903—1990) — Герой Советского Союза. См. также